Морея (значения):

Топоним 
 Морея — средневековое название полуострова Пелопоннес.
 Морея, или Ахейское княжество — государство крестоносцев, существовавшее на территории современной Греции в 1205—1432 годах.
 Морея, или Морейский деспотат — автономное государство в составе Византийской империи (середина XIV — середина XV веков).

Фамилия 
 Морея, Сара Элизабет (1716—1806) — жена Карла Линнея, мать Карла Линнея-младшего.

Другое 
  — род растений семейства Ирисовые.
 «Морея» — новоизобретённый корабль Азовской флотилии, а затем Черноморского флота Российской империи.

См. также